Es la decimocuarta gira de la cantante Marta Sánchez. Donde nos presenta su último álbum de estudio '21 días' que se ponía a la venta en febrero. Anuncio las primeras fechas de la gira a partir de abril de 2015 y la gira ha sido extedida hasta 2017.

Repertorio

2015 (Versión inicial del espectáculo)
Acto I 
Intro
 «Desesperada» 
 «La Que Nunca se Rinde»
 «Ahora Mando Yo»
 «Dime la verdad»
 «Desconocida»

Acto II 
 «Cowboy Kate» 
 «De mujer a mujer»«Vivo por ella»«Profundo Valor»«Sigo Intentando»
 «21 días» 
 «Colgando en Tus Manos»

Acto III 
 «Con solo Una Mirada»
 «Amor de Fuego»
 «Critical»
 «Ready»
 «Quiero mas de Ti»

Acto IIII 
 «Welcome»

Acto V 
 «Voy Buscando Mis Raices»
 «Si me Cambian los Recuerdos»
 «Soy Yo»

2017 (Versión renovada del espectáculo)
Acto I
 «Desesperada»
 «La Que Nunca Se Rinde» 
 «Ahora Mando Yo»
 «Desconocida»

Acto II
 «Cowboy Kate»
 «De mujer a mujer»Vivo por ella«Profundo Valor»«Sigo Intentando»
 «21 días»
 «Colgando en Tus Manos»

Acto III
 «Con Solo Una Mirada»
 «Ready»
 «Quiero Mas de Ti»
 «Welcome»

Acto IIII
 «Voy Buscando Mis Raices»
 «Critical»
 «Arena y Sol»
 «Soy Yo»

Fechas de la Gira 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|- bgcolor="#CCCCCC"
!width="165"|Fecha
!width="160"|Ciudad
!width="175"|País
!width="260"|Lugar
|- bgcolor="#D8BFD8"
| colspan=7 align=center |Europa
|-
|9 de mayo de 2015
|Murcia
|rowspan="8"| España 
|Auditorio Parque Fofo 
|-
|25 de mayo de 2015
|Badajoz
|Plaza de Los Palomos 
|-
|4 de julio de 2015
|Madrid
|Plaza de la Remonta 
|-
|3 de agosto de 2015
|Huelva
|Plaza de la Comarca 
|-
|7 de agosto de 2015
|Gijón
|Escenario de Ponente 
|-
|14 de agosto de 2015
|Santander
|Club de Tenis  
|-
|12 de septiembre de 2015
|Ibiza
|Plaza de la Comarca  
|-
|15 de mayo de 2016
|Getafe
|Recinto Ferial  
|-
|- bgcolor="#D8BFD8"
| colspan=7 align=center |Norte América
|-
|21 de mayo de 2016
|Puebla
|rowspan="1"| México 
|Plaza de la Victoria 
|- bgcolor="#D8BFD8"
| colspan=7 align=center |Europa
|-
|14 de agosto de 2016
|Maracena
|rowspan="5"| España 
|Recinto Ferial
|-
|20 de agosto de 2016
|Málaga
|Auditorio Municipal
|-
|26 de agosto de 2016
|Robledo de Chavela
|Recinto Ferial 
|-
|17 de septiembre de 2016
|Yecla
|Recinto Ferial 
|-
|21 de enero de 2017 
|Madrid
|Palacio de los Deportes de Madrid 
|- bgcolor="#D8BFD8"
| colspan=7 align=center |América del Sur
|-
|22 de enero de 2017 
|Allen
|rowspan="1"| Argentina 
|Río Negro
|-
|27 de enero de 2017 
| Temuco 
|rowspan="2"| Chile
| Casino Dreams de Tamuco
|-
| 28 de enero de 2017 
|Valdivia
|Reina de los Ríos 

|-bgcolor="#D8BFD8"
| colspan=7 align=center |Norte América
|-
|25 de febrero de 2017 
|Ciudad de México
|rowspan="2"| México 
| Teatro Metropolitan
|-
|2 de marzo de 2017 
| Monterrey
| Arena Monterrey
|-
|- bgcolor="#D8BFD8"
| colspan=7 align=center |Europa
|-
|19 de mayo de 2017
|Torrelodones
|rowspan="8"| España 
|Casino Gran Madrid Torrelodones
|-
|30 de junio de 2017
|Madrid
|Puerta de Alcalá
|-
|26 de agosto de 2017 
|Colindres
|Por Confirmar 
|-

Giras musicales de 2015
Giras musicales de 2016
Giras musicales de 2017
Giras musicales de Marta Sánchez